Чемпионат Европы по кёрлингу 1988 состоялся в городе Перт (Шотландия) с 6 по 10 декабря 1988 года как для мужских, так и для женских команд. В мужском и женском турнирах приняло участие 14 мужских и 12 женских команд.

В мужском турнире чемпионом Европы стала (в 4-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победив в финале сборную Норвегии; третье место заняла сборная Швейцарии.

В женском турнире чемпионом Европы стала (в 7-й раз в своей истории) сборная Швеции, победив в финале сборную Шотландии; третье место заняла сборная Швейцарии.

Впервые в чемпионате участвовала мужская сборная Бельгии.

Мужчины

Итоговая классификация

Женщины

Итоговая классификация

Примечания 

1988
Международные соревнования по кёрлингу в Шотландии
Спорт в Шотландии в 1988 году
Декабрь 1988 года
Чемпионаты Европы в 1988 году
Международные спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Чемпионаты Европы в Шотландии